Nicolas Davoust est le nom donné à une personne :
 le nom de l'un des trois créateurs, et président du site de petites annonces GensDeConfiance :
 le vrai nom de John Grümph, auteur, illustrateur et éditeur français de jeux de rôle et de bandes dessinées.